Walnut Run sind Fließgewässer in den USA:

 Walnut Run (Cherry Run)  im Frederick County, Maryland
 Walnut Run (Republican River)  im Franklin County, Nebraska
 Walnut Run (Oak Run)  im Madison County, Ohio
 Walnut Run (West Branch Wolf Creek)  im Washington County,  Ohio
 Walnut Run (Tiffin River)  im Williams County, Ohio
 Walnut Run (West Branch Susquehanna River)  im Cambria County, Pennsylvania
 Walnut Run (Broad Run)  im Chester County, Pennsylvania
 Walnut Run (Manada Creek)  im Dauphin County, Pennsylvania
 Walnut Run (Pequea Creek)  im Lancaster County, Pennsylvania
 Walnut Run (Hammer Creek)  im Lancaster County, Pennsylvania
 Walnut Run (Neches River)  im Jasper County, Texas
 Walnut Run (Huckleberry Ridge)  im Orange County, Texas
 Walnut Run (McKim Creek)  im Pleasants County, West Virginia
 Walnut Run (Sugar Creek)  im Tyler County, West Virginia